Place de l'Oratoire est un odonyme pouvant faire référence à
 une place à Aix-en-Provence ;
 une place à Hyères ;
 une place à Nantes ;
 une place à Nîmes ;
 une ancienne place à Paris ;
 une place à Riom.